Macquarieparakit (Cyanoramphus erythrotis) är en utdöd fågel i familjen östpapegojor inom ordningen papegojfåglar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekom tidigare på Macquarieön och sågs senast 1891. Den betraktas ofta som en underart till rödpannad parakit (C. novaezelandiae).

Status 
IUCN erkänner den inte som art och kategoriserar den därför ej formellt som utdöd.

Referenser

Noter

Externa länkar 

Östpapegojor
Fåglar i australiska regionen